Беспалов Андрій Іванович (1971—2017) — молодший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Беспалов Валерій Олексійович (1957) — український інженер-теплоенергетик з ЧАЕС. Ліквідатор, Герой України.
 Беспалов Євген Михайлович — старший лейтенант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Беспалов Іван Антонович (12 листопада 1914 — 13 березня 1989) — Герой Радянського Союзу.
 Беспалов Іван Миколайович (1908—1995) — український живописець.
 Беспалов Максим Геннадійович (1983) — український письменник.
 Беспалов Михайло Гаврилович (28 вересня 1912 — 27 листопада 1973) — Герой Радянського Союзу.
 Беспалов Олександр Іванович (23 жовтня 1923 — 24 листопада 2004) — Герой Радянського Союзу.
 Беспалов Олег Павлович (6 листопада 1949) — український політик.

 Беспалова Надія Іванівна — радянська спортсменка, срібна призерка Ігор XXII Олімпіади з академічного веслування у складі вісімки, дворазова чемпіонка світу.
 Беспалова Наталія Євгенівна — російська радянська актриса театру і кіно, педагог, заслужена артистка Росії.
 Беспалова-Примак Ірина Володимирівна — співачка (сопрано), актриса Київського театру оперети, заслужена артистка України (2012)

Примітки 

Російські прізвища